La Biblia (en inglés, The Bible: in the Beginning..., en italiano, La Bibbia) es una película bíblica ítalo-estadounidense de 1966. Dirigida por John Huston y producida por Dino de Laurentiis, que cuenta el libro bíblico del Génesis, desde la creación de Adán y Eva hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra.

Reparto
 John Huston es narrador/Dios/Noé. 
 Franco Nero es Abel.
 George C. Scott es Abraham.
 Michael Parks es Adán.
 Zoe Sallis es Agar.
 Peter O'Toole es los tres ángeles.
 Richard Harris es Caín.
 Angelo Boscariol es Cam.
 Giovanni Di Benedetto es el criado de Nemrod. 
 Gabriella Pallotta es la esposa de Cam. 
 Rossana De Rocco es la esposa de Jafet. 
 Eleonora Rossi Drago es la esposa de Lot. 
 Claudie Lange es la esposa de Nemrod. 
 Pupella Maggio es la esposa de Noé. 
 Anna Orso es la esposa de Sem. 
 Ulla Bergryd es Eva.
 Alberto Lucantoni es Isaac.
 Luciano Conversi es Ismael.
 Eric Leutzinger es Jafet.
 Gabriele Ferzetti es Lot.
 Stephen Boyd es Nemrod.
 Ava Gardner es Sara.
 Peter Heinze es Sem.
 Flavio Bennati es la serpiente.

Enlaces externos
 
 Música de la película.
 Sobre la música, en el sitio Score Magacine; en español.
 Ouverture y The Creation (Obertura y La Creación): interpretación de la Orchestra Cinefonica Italiana dirigida por Franco Ferrara (1911 - 1985).
 Creation of Adam (La creación de Adán).
 Creation of Eve (La creación de Eva), con carteles y fotogramas de la película.
 Noah's Ark (El Arca de Noé).
 Main Theme o End Titles (Tema principal o Títulos de cierre).
 La música, con fotogramas de la película.

Películas en inglés
Películas de Estados Unidos
Películas de Italia
Películas basadas en la Biblia
Películas dirigidas por John Huston
Biblia (pelicula)
Abraham